Маркис Франклин «Билл» Хорр (; , Мансвилл — , Сиракьюс) — американский легкоатлет, серебряный и бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 года в Лондоне Хорр участвовал в четырёх дисциплинах. Он занял второе место в метании диска греческим стилем и третье вольным стилем. Также, он стал шестым в толкании ядра и метании молота, а вместе со своей командой по перетягиванию каната остановился на четвертьфинале.

Ссылки 
 Билл Хорр на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Умершие в Сиракьюсе
Метатели диска США
Перетягиватели каната США
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1908 года
Перетягиватели каната на летних Олимпийских играх 1908 года